Марк-Андре Бержерон (; ) — канадский хоккеист, защитник.

Карьера 
На драфте НХЛ не выбирался. 20 июля 2001 года как свободный агент подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз». 18 февраля 2007 года перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс» с правом выбора в третьем раунде драфта 2008 в обмен на Дениса Гребешкова.

26 февраля 2008 года перешёл в «Анахайм Дакс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта 2008, но в команде не задержался; весь следующий сезон провёл за «Миннесоту Уайлд». В октябре 2009 года на правах свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс».

19 июля 2013 года подписал трёхлетний контракт с швейцарским клубом «Цюрих Лайонс».

Достижения 
 Командные

 Чемпион Швейцарии: 2014 («Цюрих Лайонс»)

 Личные
 Лучший защитник года Канадской хоккейной лиги: 2001
 Лучший защитник года в QMJHL: 2001

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бэ-Комо Драккар»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Незадрафтованные игроки НХЛ